Bálint Lajos (1857–?) csíksomlyói prépost
 Bálint Lajos (1869–1926) újságíró
 Bálint Lajos (1886–1974) kritikus, író, dramaturg, műfordító
 Bálint Lajos (1911–1980)  gépészmérnök, egyetemi tanár
 Bálint Lajos (1928–2015) műszaki szerkesztő
 Bálint Lajos (1929–2010) gyulafehérvári katolikus püspök
 Bálint Lajos (1937–2021) szlovákiai magyar pedagógus, matematikus
 Bálint Lajos (1946–2019) villamosmérnök, egyetemi docens